Majesteit, een predicaat eigen aan een monarch en een term uit het staats- en volkerenrecht
 Majesteit (Couperus), een roman
 Majesteit (film), een film van Peter de Baan
 Majesteit (lied), een lied van Guus Meeuwis en Youp van 't Hek
 Majesteit (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over katten